Ponniah ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Ponniah (* 1952), sri-lankischer Priester und Bischof von Batticaloa
 Rennis Ponniah, anglikanischer Bischof in Singapur